ALV peut faire référence à :
 Abap List Viewer, un outil qui permet de présenter des listes dans SAP ;
  ;
 alv, les langues atlantico-congolaises, selon les normes ISO 639 des codes de langue ;
 Appareil de loterie vidéo.